Модуль (, )

 Модуль — величина, значення або число незалежно від знака.
 Модуль — шаблон проектування у розробці програмування
 Модуль — функціональний вузол ЕОМ, який виконує певну функцію, має закінчене оформлення та засоби сполучення з іншими вузлами.
 Модуль — назва важливого коефіцієнта чи величини (модуль пружності, модуль зубців, модуль комплексного числа тощо). 
 Модуль — уніфікований функціональний вузол, виконаний у вигляді самостійного виробу, установки тощо. Приклад — модульні збагачувальні установки. 
 Модуль — умовна одиниця в будівництві, яку приймають для позначення кратних співвідношень розмірів частин будови, споруди з метою їх координації, надання будові співвимірності.
 Модуль над кільцем — це абелева група, із заданою операцією мультиплікації на елементи кільця (будується наче векторний простір — з кільцем дійсних чи комплексних чисел).
 Програмний модуль — одиниця програмного забезпечення.

Див. також 

 модуль буровий
 модуль експлуатаційний
 модуль крупності
 модуль об'ємної пружності рідини 
 модуль пружності 
 модуль шкали грохочення
 модульні збагачувальні установки
 модульна сітка
 модуль у настільних рольових іграх

Література